Ловернь () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ловернь, Бартелеми (1805—1871) — французский живописец—маринист.
 Ловернь, Жоффре (род. 1991) — французский профессиональный баскетболист.